

Patronyme 

(classement par ordre alphabétique du prénom)
  ;
 Andrew Hale, musicien, joueur de synthétiseur du groupe Sade ;
 Barbara Hale (1922-2017), actrice américaine ;
  ;
 Chanin Hale (née en 1938), actrice américaine ;
 Christopher Hale, écrivain et réalisateur de télévision britannique ;
 Creighton Hale (1882-1965), acteur irlandais ;
  ;
 Edward Everett Hale (1823-1909), écrivain et pasteur américain ;
 Fred Hale (1890-2004), doyen de l'humanité en 2004 ;
 Frederick Harding Hale (1844-1903), homme politique canadien ;
 George Ellery Hale (1868–1938), astronome américain, spécialiste du Soleil ;
 Georgia Hale (1905-1985), actrice américaine du cinéma muet ;
 Georgina Hale (née en 1943), actrice anglaise ;
 Herbert Mathew Hale (1895-1963), zoologiste australien, directeur du Musée d'Australie méridionale (SAMA) de 1928 à 1960 ;
 Jean Hale (1938-2021), actrice américaine ;
 Jeffery Hale (1803-1864), philanthrope britannique ;
 Jennifer Hale (née en 1972), actrice canadienne ;
 John Hale (1923-1999), historien anglais, spécialiste de la Renaissance ;
 Richard Hale (1892-1981), acteur américain ;
 Sarah Josepha Hale (1788-1879), écrivain américain ;
  ;
 Tony Hale (né en 1970), acteur américain.

Toponyme

Canada 
 Hale, localité de l'Ontario ;

États-Unis 
  ;
  ;
 Hale, communauté du comté de Yuma ;
 Hale, communauté du comté de Jones en Iowa ;
 Hale, communauté du comté de Chautauqua dans le Kansas ;
 Hale, communauté du comté de Iosco dans le Michigan ;
 Hale, ville du comté de Carroll dans le Missouri ;
 Hale, ville fantôme du comté de Carbon en Utah ;
 Hale, ville du comté de Trempealeau dans le Wisconsin ;
 Hale, banlieue de Minneapolis dans le Michigan ;
 Mont Hale, montagne du comté de Grafton dans le New Hampshire ;

Lune 
  est un cratère lunaire, circulaire de diamètre , situé au limbe, dans sa partie sud ;

Mars 
  est un cratère martien, elliptique d'axes propres  et , situé dans le quadrangle d'Argyre (MC-26, ARG), entre le cratère  au nord et Argyre planitia au sud ;

Pologne 
 Hałe, village du voïvodie de Podlachie ;

Royaume-Uni 
 Hale, hameau de Cumbria ;
 Hale, village du Grand Manchester ;
 Hale, village du Cheshire ;
 Hale, village du Hampshire ;
 Hale, village du Surrey ;
 Great Hale, village du Lincolnshire ;
 Little Hale, hameau du Lincolnshire ;
 Tottenham Hale, district du borough londonien de Haringey ;
 The Hale, secteur du borough londonien de Barnet ;
 The Hale, hameau du Buckinghamshire ;

Tanzanie 
 Hale, ville de la région de Tanga.

Voir aussi 
 Hale-bas, dispositif permettant de maintenir vers le bas un espar (bôme, tangon)
 Comète Hale-Bopp, comète visible depuis la Terre de  à 
 Télescope Hale, télescope de l'observatoire du Mont Palomar, baptisé ainsi en l'honneur de George Ellery Hale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis